Dudzinski oder Dudziński ist der Familienname folgender Personen:

Helga Dudzinski (* 1929), deutsche Eiskunstläuferin

Tomasz Dudziński (* 1973), polnischer Jurist und Politiker